Langenried ist der Ortsname von

 Langenried (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes  Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Langenried (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Langenried (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern